El término Ovejas hace referencia a varios artículos en Wikipedia:

Animal
Oveja
Para ver un listado de razas: :Categoría:Razas de ovino.

Lugares
Ovejas (Colombia), municipio en el departamento de Sucre, Colombia
Las Ovejas es una localidad argentina del departamento Minas.
Ovejas (Puerto Rico). Barrio ubicado en el municipio de Añasco.
Paso de Ovejas. Municipio en el estado de Veracruz.
Rambla de las Ovejas o barranco de las Ovejas, es un curso de agua de la provincia de Alicante.

Además
Incidente de las ovejas en Dugway. Matanza de las ovejas de Skull Valley.
Ovejas asesinas es una película neozelandesa del género comedia y terror.
¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas?. Novela corta de ciencia ficción.